Cina může být:

geografické názvy
 Cina – polská řeka, levý přítok řeky Odry

příjmení osob
 Jan Cina (* 1988) – český herec
 Jean-Michel Cina (* 1963) – švýcarský politik (CVP)
 Maria Cina – americká herečka
 Stanislav Cina – slovenský romista a zmocněnec vlády SR pro romské komunity 

ostatní významy
 Commission internationale de navigation aérienne, zkratka International Commission for Air Navigation ve francouzštině